Rue Sainte-Croix est un odonyme attribué à : 
 Rue Sainte-Croix (Arras) à Arras ;
 Rue Sainte-Croix (Forbach) à Forbach ;
 Rue Sainte-Croix (Liège) à Liège ;
 Rue Sainte-Croix (Lyon) à Lyon ;
 Rue Sainte-Croix (Le Mans) au Mans ;
 Rue Sainte-Croix (Montpellier) à Montpellier ;
 Rue Sainte-Croix (Nantes) à Nantes.

 Rue Sainte-Croix-Chaussée-d'Antin de Paris intégrée depuis à la rue Caumartin
 Rue Sainte-Croix-en-la-Cité située dans l'île de la Cité à Paris désormais disparue

voir aussi 
 Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie à Paris